Igor Anatoljevič Romiševski (), ruski hokejist, * 25. marec 1940, Moskva, † 28. september, 2013, Moskva.

Romiševski je v sovjetski ligi igral celotno kariero za klub CSKA Moskva, skupno je na 437-ih prvenstvenih tekmah dosegel 126 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil dve zlati medalji, in štirih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je osvojil tri zlate in eno srebrno medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 129-ih tekmah, na katerih je dosegel petnajst golov.

Pregled kariere 

|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 61/62
|
|
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 62/63
|
|
| 9
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 63/64
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 64/65
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 65/66
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 66/67
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
| 43
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 68
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 39
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 33
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 9
| 0
| 3
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 29
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 8
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 23
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 72
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 210
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 58
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti CSKA Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki
Predavatelji na Moskovskem fizikalno-tehniškem inštitutu
Ruski univerzitetni učitelji